

Ролла — місто, штат Канзас
 Ролла — місто, штат Міссурі
 Ролла — місто, штат Північна Дакота

Див. також 
 Рола